Ник Сэ́ндоу (; род. 3 августа 1966 года) — американский , писатель,  и ; наиболее известен по роли Джо Капуто в телесериале «Оранжевый — хит сезона».

Биография 
Ник Сэндоу вырос в итальянском квартале в Бронксе.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Википедия:Биографии современников